Termenul „Mittelfranken” se poate referi la:

Mittelfranken, regiune administrativă de tip Regierungsbezirk în Bavaria
numele germanic al Franciei de Mijloc